Петрако́в (Петрако́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Петраков 
 
 Петраков, Андрей Александрович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Петраков, Валерий Юрьевич (род. 1958) — советский и российский футболист, тренер.
 Петраков, Василий Романович (1914—1991) — Герой Социалистического Труда.
 
 Петраков, Виталий Александрович (род. 1954) — советский велогонщик.
 
 
 Петраков, Николай Яковлевич (1937—2014) — советский и российский экономист.
 Петраков, Павел Михайлович (род. 1958) — генеральный директор Завода железобетонных конструкций в городе Балашов.

Петракова 
 Петракова, Анна Викторовна (род. 1984) — российская баскетболистка.

Другое 
 Петракова — деревня в Пермском крае России.

См. также